La bataille de Molins de Rei est un épisode de la guerre d'indépendance espagnole ayant eu lieu le  à Molins de Rei, à l'ouest de Barcelone. Après sa victoire lors de la bataille de Cardedeu en Catalogne, le , une armée française menée par le général Laurent de Gouvion-Saint-Cyr attaqua une armée espagnole menée temporairement par Théodore de Reding de Biberegg et le comte de Caldagues, en l'absence du commandant en chef . L'affrontement se solda par une victoire française. 

Le soulèvement du Dos de Mayo avait pris au dépourvu l'armée d'occupation française en Espagne. À la fin du mois d'août 1808, la garnison franco-italienne de Barcelone se retrouva isolée et assiégée par les troupes espagnoles. Napoléon mit rapidement sur pied une armée puissante, en confia le commandement à Gouvion-Saint-Cyr et ordonna à ce général de se porter au secours de la ville. Après une campagne difficile, Saint-Cyr battit un contingent espagnol à Cardedeu et atteignit Barcelone. Ayant appris que ses adversaires occupaient une forte position derrière le Llobregat, Saint-Cyr quitta Barcelone pour les en chasser. 

Saint-Cyr tenta un coup de bluff en effectuant une manœuvre de diversion sur le front de la position espagnole tout en envoyant le gros de ses forces franchir le Llobregat pour tourner l'aile droite espagnole. Les troupes de Reding et de Caldagues furent enfoncées, abandonnant aux Français  prisonniers, toute leur artillerie et Caldagues lui-même.

Contexte 

Dans la deuxième semaine de décembre, le général Laurent de Gouvion-Saint-Cyr arriva devant la forteresse de Gérone avec  hommes. Son objectif était de dégager Barcelone où une force commandée par le général Guillaume Philibert Duhesme était encerclée par les  soldats de . Laissant en arrière son artillerie et son train d'approvisionnement, Saint-Cyr contourna Gérone par les montagnes, surprenant complètement Vives. Le 16 décembre, il arriva à proximité du village de Cardedeu et trouva déployés face à lui  soldats et sept canons rassemblés en hâte par Vives et le général Théodore de Reding de Biberegg. Au cours de l'affrontement qui s'ensuivit, les Français enfoncèrent les lignes espagnoles, infligeant  pertes à leurs adversaires au prix de seulement 600 tués ou blessés.

Déroulement de la bataille

Prélude

Composition des forces françaises

Combat

Bilan et conséquences

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .
 .

Voir aussi 

 
 
 

Bataille de la guerre d'indépendance espagnole
Bataille impliquant l'Espagne
Bataille de 1808
Bataille de Molins de Rey
Bataille de Molins de Rey
Décembre 1808